Метис може да се отнася до:

 Метис, героиня от древногръцката митология
 Метис (спътник), естествен спътник на Юпитер
 9 Метис, един от най-големите астероиди в основния пояс
 Метис (раса), потомците на смесени бракове